Blue Note peut faire référence à :
 Blue note, la note bleue, très utilisée dans les compositions de blues ou de jazz,
 Blue Note Records, le célèbre label de jazz,
 The Blue Note, célèbre club de jazz de New York, en franchise commerciale dans d'autres grandes villes,
 Le Blue Note, ancien club de jazz parisien des années 1950, aujourd'hui disparu,
 Le , un festival de jazz annuel au mois de juin à New York,
 Le Blue Note Records Festival, une programmation annuelle itinérante à New York, à Paris, et à Gand, sponsorisée par le fameux label.
 Blue Note, une grande discothèque de Londres.
 Blue Note, Les dernières heures de la prohibition, une bande dessinée de Mathieu Mariolle et Mikaël Bourgouin, chez Dargaud.
 Blue Note, en aéronautique, le son particulier produit par l'aérodynamisme de certains avions de chasse comme le Hawker Hunter.